Андре́с Химе́но (; 3 августа 1937, Барселона — 9 октября 2019, там же) — испанский теннисист.
 Победитель Открытого чемпионата Франции 1972 года в одиночном разряде
 Финалист Открытого чемпионата Австралии в одиночном, чемпионата Франции и Открытого чемпионата США в парном разряде
 Член Международного зала теннисной славы с 2009 года

Игровая карьера 
Долгая игровая карьера Андреса Химено началась в первой половине 50-х годов. В 1956 году он выиграл турнир в своей родной Барселоне, а в 1958 году впервые был приглашён в состав сборной Испании. На следующий год он дошёл со сборной до финала Европейской зоны Кубка Дэвиса, внеся решающий вклад в полуфинальную победу над британской командой, но в финале испанцы не сумели противостоять итальянцам, и единственное очко в матче, проигранном с общим счётом 4:1, Химено принёс команде уже в безнадёжной ситуации, в последний игровой день. В этом же году он выиграл национальное первенство Испании, а на следующий год показал на чемпионате Франции лучшие результаты на этом этапе карьеры, добравшись в одиночном разряде до четвертьфинала, а в паре с Хосе Луисом Арильей выйдя в финал мужского парного турнира.

В начале 60-х годов Химено перешёл в профессиональное теннисное турне. Потеряв возможность участвовать в турнирах Большого шлема, открытых в это время только для теннисистов-любителей, он сумел зарекомендовать себя как один из ведущих профессионалов, четыре раза с 1962 по 1967 год добравшись до финалов турниров «профессионального Большого шлема» — профессионального чемпионата Франции (дважды), чемпионата Уэмбли и профессионального чемпионата США. Все четыре раза, однако, на его пути становились австралийские теннисисты — Кен Розуолл в чемпионате Франции 1962 года, а следующие три раза в 1965 и 1967 годах — лидер мирового профессионального тенниса Род Лейвер.

После начала Открытой эры Химено, которому было уже больше 30 лет, некоторое время продолжал выступать в открытых турнирах и в первые же годы добрался до финала сначала Открытого чемпионата США в паре с хозяином корта Артуром Эшем, а затем до финала Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. По пути в финал он обыграл Розуолла, а в финале уступил Лейверу, находящемуся на пути к своему второму за карьеру Большому шлему. Наконец, в 1972 году он завоевал свой первый и единственный в карьере титул в турнирах Большого шлема, в 34 года победив в Открытом чемпионате Франции, где был посеян шестым и в четвертьфинале победил третью ракетку турнира Стэна Смита. Он до настоящего времени остаётся самым старым победителем этого турнира. В том же году он вернулся в сборную Испании в Кубке Дэвиса, где до этого не мог выступать из-за своего статуса профессионала, помог команде одержать победу над сборной Франции в Европейской зоне, обыграв Пьера Бартеза, а потом принёс испанцам два очка в полуфинальном матче межзонального турнира, который они тем не менее проиграли сборной США с обшим счётом 3:2. Свой последний финал в профессиональном турнире он провёл в возрасте почти 36 лет, в 1973 году.

В 1974 году, по окончании активной игровой карьеры, Андрес Химено основал в Барселоне теннисный клуб, ныне носящий его имя. В 2009 году имя Химено было включено в списки Международного зала теннисной славы, где он присоединился к испанским теннисистам Мануэлю Алонсо, Мануэлю Сантане и Аранче Санчес.

Химено, работавший тренером и спортивным комментатором на канале TVE, в последние годы жизни оказался в тяжёлом финансовом положении, что заставило ведущих испанских теннисистов (в том числе Рафаэля Надаля и Давида Феррера) в 2011 году организовать сбор средств в его поддержку. Химено умер в Барселоне в октябре 2019 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру

Одиночный разряд

Мужской парный разряд

Участие в финалах турниров профессионального Большого шлема за карьеру

Одиночный разряд

Участие в финалах турниров (после начала Открытой эры)

Одиночный разряд (11)

Победы (5)

Поражения (6)

Парный разряд (14)

Победы (3)

Поражения (11)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Андрес Химено на сайте Международного зала теннисной славы 
 
 
 
 Титулы и финалы за карьеру  в базе данных Worldwide Tennis Database
  

Теннисисты Испании
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Члены Международного зала теннисной славы